Crossover è un termine di derivazione anglofona che significa "attraversare, incrociare". Con esso ci si può riferire a:

Automobilismo 
Crossover – tipologia di autovetture che unisce più stili di carrozzerie in una sola
Crossover SUV – automobile tradizionale simile a un SUV

Cinema 
Crossover – film statunitense del 2006 diretto da Preston A. Whitmore II
Crossover – cortometraggio del 2006 diretto da Nana Oforiatta Ayim
Crossover – film canadese del 1980

Informatica 
 CrossOver – software che permette alle applicazioni Windows di essere eseguite sotto un altro sistema operativo
 Crossover – cavo Ethernet incrociato, usato nelle reti di computer per collegare direttamente due dispositivi dello stesso tipo o categoria

Musica 
Crossover – materiale preso in prestito da più generi musicali differenti
Crossover – album dei Dirty Rotten Imbeciles del 1987
Crossover – album dei Sano Business del 2007

Altro 
Crossover – tipo di filtro usato negli impianti sonori
 Crossover – unione di due o più ambientazioni diverse in un'unica narrazione
Attraverso lo specchio (Crossover) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Altri progetti